VR kan syfta på
 Virtual reality – en datateknik som replikerar en miljö, se virtuell verklighet.
 Vetenskapsrådet – en svensk myndighet.
 Victorian Railways – ett delstatsägt järnvägsbolag i delstaten Victoria i Australien.
 VR (järnvägsbolag, Finland) – det statliga järnvägsbolaget i Finland.
 Veckorevyn – en svensk veckotidning.
 Växelriktare – som kopplar vindkraftverk och solpaneler till elnätet.

Se även
 Vr
 VR-Track